Constantinides ist der Familienname folgender Personen:

 Dinos Constantinides (1929–2021), US-amerikanischer Komponist
 Ian Constantinides († 2013), britischer Konservator
 Stephanos Constantinides (* 1941), zyprisch-kanadischer politischer Soziologe und Neogräzist

Siehe auch
 Stratos Constantinidis (* 1949), griechischer Theaterwissenschaftler
 Konstantinidis